Full Circle е трети студиен музикален албум на алтърнатив метъл групата Drowning Pool, който е издаден на 7 август 2007 г. от Eleven Seven Music. Този албум е по-малко пост-гръндж ориентиран от предния Desensitized. Първият сингъл от него, Soldiers, е посветен на американската армия. Албума заема 64-то място в класацията Билборд 200, продавайки 10 000 копия през първата седмица.

Състав 
 Раян Маккомбс – вокали
 Майк Люс – барабани
 Си Джей Пиърс – китара
 Стиви Бентън – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Драунинг Пул
Музикални албуми от 2007 година